

Architettura 
 Basilica di San Giovanni Bosco – chiesa di Roma
 Ospedale San Giovanni Bosco - ospedale di Torino

Geografia 
 San Giovanni Bosco – frazione del comune italiano di Acireale in provincia di Catania

Santi 
 San Giovanni Bosco – pedagogo e sacerdote italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Altro
 Diaconia di San Giovanni Bosco in via Tuscolana – titolo cardinalizio
 Società Salesiana di San Giovanni Bosco – congregazione clericale cattolica

Pagine correlate 

 Don Bosco
 Chiesa di San Giovanni Bosco